Saint-Rieul commune française du département des Côtes-d'Armor
Rieul d'Arles (), évêques d'Arles vers 270
Rieul de Reims (700–698)  archevêque	 
Rieul de Senlis (†260)  évêque
ㄹ

Voir aussi 
 Jean Rieul
 Jean Ryeul
 
 

Homonymie de saints chrétiens